znk steht für:
 Manangkari, eine Yiwaidjan-Sprache, Untergruppe von Australische Sprachen (ISO-639-3-Code)

ŽNK steht für Ženski nogometni klub (Frauenfußballverein) und ist Namensbestandteil von:
 ŽNK Dinamo-Maksimir, Frauenfußballverein in Zagreb, Kroatien
 ŽNK Pomurje Beltinci, Frauenfußballverein in Beltinci, Slowenien

Abkürzung